Randeck ist der Name folgender Orte:

Deutschland:
 Randeck (Essing), Ortsteil des Marktes Essing, Landkreis Kelheim, Bayern
 Randeck (Mulda), Ortsteil der Gemeinde Mulda/Sa., Landkreis Mittelsachsen, Sachsen
  
Randeck ist der Name folgender Burgen:
 einer Burgruine im Donnersbergkreis, siehe Burg Randeck (Pfalz). Sie war die Stammburg des pfälzischen Adelsgeschlechtes der Randeck (Adelsgeschlecht).
 einer Burgruine im Landkreis Esslingen, siehe Burg Randeck (Landkreis Esslingen). Sie war die Stammburg des schwäbischen  Geschlechtes der Herren von Randeck.
 einer Burgruine im Landkreis Kelheim, siehe Burg Randeck (Landkreis Kelheim)

Randeck ist der Familienname folgender adliger Familien:
 Randeck (Adelsgeschlecht), pfälzisches Adelsgeschlecht
 Herren von Randeck, schwäbisches Adelsgeschlecht

Randeck ist der Familienname folgender Personen:
 Burkhard II. von Randegg
 Eberhard von Randeck († 1372), Domdekan und Bischofselekt von Speyer.
 Marquard I. von Randeck (* um 1300; † 1381), von 1348 bis 1365 Bischof von Augsburg und von 1365 bis 1381 Patriarch von Aquileja
 Marquard von Randegg (auch: Randeck; † 1406), von 1398 bis 1406 Bischof von Konstanz

Siehe auch:
 Randecker Maar, ehemaliger Vulkanschlot auf der Schwäbischen Alb in der Nähe von Weilheim an der Teck
 Randegg (Begriffsklärung)